Магалашвили — фамилия. Магалашвили — российско-грузинский княжеский род.
 Магалашвили, Давит (род. 1987) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Магалашвили, Иосиф Ираклиевич — советский самбист.
 Магалашвили, Кетеван Константиновна (1894—1973) — грузинская художница-портретистка, народная художница Грузинской ССР.
 Магалашвили, Эдишер Георгиевич (1925—2005) — советский грузинский актёр.